I figli di nessuno, film diretto da Ubaldo Maria Del Colle (1921)
I figli di nessuno è un titolo alternativo con cui è anche conosciuto L'angelo bianco,  film diretto da Giulio Antamoro e Federico Sinibaldi (1943)
I figli di nessuno, film diretto da Raffaello Matarazzo (1951)
I figli di nessuno, film diretto da Bruno Gaburro (1974)